Südekum ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Südekum (1871–1944), deutscher Journalist und Politiker (SPD), MdR, preußischer Staatsminister
 Jens Südekum (* 1975), deutscher Ökonom